MIUI (вимовляється як «Мі-Ю-Ай») — операційна система на основі відкритого коду операційної системи Android для лінії смартфонів і планшетів від китайського розробника Xiaomi.

Першим смартфоном з вбудованою прошивкою MIUI був Xiaomi Mi 1.

Перша версія MIUI базувалася на Android 2.2.x Froyo і спочатку була розроблена китайською мовою китайським стартапом Xiaomi Tech. Xiaomi додали низку вбудованих додатків таких як Нотатки, Резервне копіювання, Музика, Галерея та ін.

Назва 

Назва оболонки MIUI походить від двох абревіатур: MI і UI, де UI розшифровується як «User Interface» (Користувацький інтерфейс), а MI як «Mobile Internet», або «Mission Impossible».

Інтерфейс 

Інтерфейс прошивки MIUI дуже зручний для використання, його особливість в тому, що він забезпечує швидкий доступ до будь-яких функцій меню смартфона.

Зверху знаходиться панель стану, на якій розташовані годинник, іконки сповіщень, стан мобільної мережі, заряд акумулятора, тощо. Також, якщо потягнути пальцем зверху вниз на лівій частині панелі статусу, то відкриється панель сповіщень, а якщо на правій, то відкриється меню керування на манер iOS. Крім цього в налаштуваннях можна повернути стандартну панель керування.

Робочий стіл 

У центрі знаходиться головний екран, на якому розміщенні основні програми інтерфейсу MIUI, наприклад: папки, віджети і багато інших додатків за бажанням користувача. В темі «Класика» іконки програм виконані у єдиному квадратному стилі. На головній сторінці робочого столу за замовчуванням розташовані віджет годинника з погодою і віджет пошуку Google. Внизу знаходиться док-бар, на якому за замовчуванням є чотири основні програми: Телефон, Повідомлення, Chrome та Камера. Зліва від головної сторінки на смартфонах починаючи з MIUI 9.2, що були випущені до 2020 року, присутня Стрічка віджетів (англ. App Vault), а на смартфонах, що випущені з 2020 року — Google Discover.

Робочий стіл має два режими: «Звичайний» на манер робочого столу з iOS, на якому всі програми знаходяться на робочому столі, та «Меню програм» на манер «чистого» Android, в якому всі програми приховані в меню програм, яке відкривається проведенням пальцем знизу вгору по робочому столу, а на робочому столі знаходяться вибрані користувачем програми. Крім цього в меню програм додатки поділені на категорії, які можна редагувати, або додавати свої.

Також в налаштуваннях робочого столу можна змінювати розмір та сітку іконок.

Навігація 
MIUI має два види навігації: кнопки та жести.

Кнопки навігації є стандартними для всіх пристроїв, які працюють на ОС Android. Трикутник, який являє собою кнопку «назад», круг, який є кнопкою «додому», при тривалому натисненні цієї кнопки відкривається або пошук Google, або з відповідною анімацією відкривається віртуальний помічник Google Assistant, квадратик відповідає за відкриття меню запущених програм, а подвійне натиснення по квадратику виконує функцію перемикання між останніми програмами. У налаштуваннях у пункті «Функції кнопок» можна налаштувати додаткові дії на затримання навігаційної кнопки.

Жести MIUI схожі на ті, що використовуються в iOS і Android 10. Свайп з нижньої частини екрану виконує функцію «додому», свайп з нижньої частини екрану і при тривалому притримувнні відкриває меню запущених програм, свайп з лівої або правої частини екрану виконує функцію «назад», свайп з лівої або правої частини екрану і при тривалому притримувнні виконує функцію перемикання між програмами (в MIUI 12 на базі Android 11 ця функція виконується при змаху вліво чи вправо по навігаційній лінії).

Версії прошивок 
MIUI поділяється на стабільну, щотижневу і щоденну версії прошивок. Різниця їх в кількості функцій і частоті випуску нової прошивки.

Щоденна 
Щоденна версія існує тільки для китайської версії MIUI. Кожна нова версія випускається кожен день. Вона найпершою отримує нові функції, але має найбільше помилок і є дуже нестабільною.

Щотижнева 
Щотижнева прошивка поділяється на китайську і глобальну (підтримка припинена з 1 липня 2019 року) версії. Щотижнева отримує найпершою, після щоденної, функції. Проблемою так само може бути нестабільність системи.

Стабільна 
Стабільна версія поділяється на: китайську, європейську, міжнародну, індонезійську, російську, індійську, турецьку, тайванську та японську версії. Стабільна прошивка зазвичай випускається раз в 1-2 місяці. Є найстабільнішою серед усіх версій. На всіх смартфонах, випущених з 1 серпня 2019 року, на європейській, міжнародній та російській версії прошивки мають вбудовані сервіси Google, такі як телефон, повідомлення та контакти, замість таких самих сервісів MIUI.

Китайська 
Китайська (CN) версія має найбільше функцій. Це пов'язано з тим, що вона випускається лише під китайський ринок, тому й багато функцій із щотижневої пізніше з'являються в стабільній. Також в китайській прошивці немає Google сервісів.

Європейська 
Європейська (EU) версія відрізняється тим, що вона має мінімум вбудованих програм, і має сервіси Google. Деякі функції з китайської версії може й не отримувати. Є вбудованою в країнах, які знаходяться на території Європейського Союзу, в тому й числі ця версія встановлюється на апарати, які продаються в Україні (хоча офіційно Україна не входить в ЄС).

Міжнародна 
Міжнародна (MI) практично нічим не відрізняється від європейської версії прошивки. Єдине що нові версії прошивок виходять в різний час. Встановлюється на апаратах всіх тих регіонів, які не входять до інших. Також може бути встановленою на деякі апарати Xiaomi, що продаються в Україні.

Індонезійська 
Індонезійська (ID) версія прошивки відрізняється від міжнародної тим, що замість Google Контактів, Телефону та Повідомлень встановлені аналоги від Xiaomi, тому багато людей, яким не сподобалася заміна деяких сервісів MIUI сервісами Google прошиваються на цю версію. Є вбудованою на ринку Індонезії.

Російська 
Російська (RU) версія прошивки відрізняється від всіх тим, що має вбудовані російські сервіси (такі як Яндекс). Також в цій прошивці присутній магазин програм Xiaomi GetApps. Є вбудованою на апаратах, які випускаються на території Росії. Оновлення приходять трохи пізніше в порівнянні з іншими версіями прошивок.

Індійська

Індійська (IN) версія прошивки відрізняється тим, що має багато функцій, які є в китайській версії, тільки локалізовані під ринок Індії (карусель шпалер, зміна шрифтів, тощо). Присутній магазин програм від Xiaomi GetApps. Також наці версії Google Контакти, Телефон та Повідомлення встановлюються на смартфонах з кінця 2020 року, а не серпня 2019, як у інших (крім індонезійської та китайської) прошивках. Встановлюється на апаратах, які продаються на території Індії.

Локалізовані прошивки 
Деякі розробники роблять свої прошивки на базі MIUI. Найчастіше вони за основу беруть китайську стабільну та щотижневу версії прошивки. В цих прошивках вони роблять повний переклад інтерфейсу, видаляють китайські сервіси MIUI та роблять повну оптимізацію системи. Також інколи вони можуть додавати свої зміни в прошивку. Більшість прошивок оновлюються вручну (оновлення через меню Recovery), але деякі з них можуть отримувати оновлення по повітрю.

Представники 
 Masik
 MiNovo 
 MiuiPro 
 Xiaomi.eu

Варіації MIUI

MIUI для POCO 
MIUI для POCO (англ. MIUI for POCO) — варіація MIUI для дочірньої компанії Xiaomi POCO. Дебютувала у POCOPHONE F1. Її головними відмінностями є POCO Launcher, замість робочого столу MIUI та тема офрмлення, що присутня виключно у MIUI для POCO.

MIUI Pad 
MIUI Pad (раніше MIUI для Pad) — варіація MIUI для планшетів Xiaomi Pad. Дебютувала у лінійці Xiaomi Pad 5. Головними відмінностями від MIUI для телефонів є оптимізованість системи та системних програм під великий дисплей планшетів та пункт у налаштуваннях для налаштовування аксесуарів до планшета, таких як стилус та чохол-клавіатура.

Історія версій

Смартфони Xiaomi з підтримкою MIUI 
Нижче наведено список смартфонів Xiaomi з підтримкою MIUI.

Xiaomi

Redmi

POCO

Смартфони інших компаній (окрім Xiaomi) з підтримкою MIUI 
Android 2.3.x GB:

 Acer Liquid
 B&N Nook Color
 B&N Nook Tablet
 Dell Streak 5
 Google Nexus One
 Google Nexus S
 HTC Desire
 HTC Desire HD
 HTC Desire S
 HTC Desire Z
 HTC Droid Incredible
 HTC Evo 3D
 HTC Evo 4G
 HTC Evo Shift 4G
 HTC Glacier myTouch 4G
 HTC HD2
 HTC Incredible S
 HTC Inspire 4G
 HTC Legend
 HTC Thunderbolt
 HTC Wildfire S
 Huawei Ideos X5
 Huawei Ideos X5 Pro
 LG G2X
 LG Optimus 2X
 LG Optimus Black
 LG Optimus One
 LG P990
 Motorola Atrix / 4G
 Motorola Atrix 2
 Motorola Defy
 Motorola Milestone/Droid
 Motorola Droid X2
 Samsung Captivate
 Samsung Galaxy 3 i5800
 Samsung I897
 Samsung Infuse 4G
 Samsung Galaxy S I9000
 Samsung Galaxy S II I9100
 Samsung Galaxy Tab
 Samsung Galaxy Tab 7
 Samsung T959
 SE Live With Walkman
 SE Xperia Active
 SE Xperia Mini
 SE Xperia Mini Pro
 SE Xperia Play
 SE Xperia X8
 SE Xperia X10
 T-Mobile myTouch 4G Slide

MIUI v4.0.x ICS

 Acer Liquid
 Asus Eee Pad Transformer Prime
 Amazon Kindle Fire
 B&N Nook Color
 Google Nexus One
 HP Touchpad
 HTC Amaze 4G
 HTC Desire
 HTC Desire HD
 HTC Desire S
 HTC Droid Incredible
 HTC Droid Incredible 2
 HTC EVO 3D
 HTC Evo 4G
 HTC Evo Shift 4G
 HTC Glacier myTouch 4G
 HTC HD2
 HTC Incredible S
 HTC Inspire 4G
 HTC Legend
 HTC One XL
 HTC Rezound
 HTC Sensation XL
 HTC Wildfire S
 Huawei Ascend G300 u8818
 Huawei Ascend c8812
 Huawei Ideos X5
 Huawei Ideos X5 Pro
 Huawei Ideos X6
 Huawei Ideos U8150
 LG G2X
 LG Optimus 2X
 LG Optimus Black
 LG Optimus One
 Motorola Atrix
 Motorola Defy / Defy+
 Motorola Droid
 Motorola Droid 2
 Motorola Droid 2 Global
 Motorola Droid 3
 Motorola Droid Bionic
 Motorola Droid Razr
 Motorola Droid X
 Motorola Droid X2
 Motorola Photon 4G
 Motorola Tagra
 Samsung Captivate
 Samsung Epic 4G
 Samsung Epic 4G Touch
 Samsung Fascinate
 Samsung Galaxy 3 i5800
 Samsung Galaxy Ace
 Samsung Galaxy Ace 2 i8160
 Samsung Galaxy Note
 Samsung Galaxy S 4G
 Samsung Galaxy S I9000
 Samsung Galaxy S I9001+
 Samsung Galaxy Tab
 Samsung Galaxy Tab 10.1
 Samsung Infuse
 Samsung Skyrocket
 Samsung Mesmerize
 Samsung Showcase
 Samsung Vibrant
 SE Live With Walkman
 SE Xperia Mini
 SE Xperia Mini Pro
 SE Xperia Neo
 SE Xperia Neo V
 SE Xperia Play
 SE Xperia Ray
 SE Xperia X8
 Sony Ericsson Xperia X10 mini
 T-Mobile myTouch 4G
 ZTE Blade

Примітки

Посилання 
 
 
 YouTube-канал 

Смартфони
Android
Firmware
Xiaomi